Saint Domnin désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Domnin d'Avrillé (), enfant martyr à Avrillé en Vendée ou dans la localité d'Avrilly dans l'Eure en Normandie. Il serait originaire de Nicomédie en Anatolie. Il est vénéré aussi à Champdieu dans la Loire. Ses reliques se trouvent au Puy-en-Velay. Il est fêté le 16 juillet. 
 Domnin de la voie Claudienne († 304), ou Domnino ou Donnino, martyr sous Maximien à Julia Chrysopolis,  aujourd'hui Fidenza (ex Borgo-San-Donnino), sur la Voie Claudienne, près de Parme en Émilie-Romagne ; fêté le 9 octobre. 
 Domnin de Césarée († 307), martyrisé avec Timothée, Théophile, Auxence (Dorothée), Eupsychios (Eutyches) et Cartérius à Césarée de Palestine sous Maximien puis Galère ; fêté le 5 novembre.
 Domnin de Digne († 379), d'origine nord-africaine, il prêcha dans les Alpes, en particulier à Digne-les-Bains, et participa à l'évangélisation de la vallée de l'Ubaye ; fêté le 13 février.
 Domnin de Grenoble († 384) ou Domnus premier évêque de Grenoble de 381 à 384, participa au concile d'Aquilée en 381 ; fêté le 2 novembre ou le 3 novembre.
 Domnin de Vienne (), évêque métropolitain de Vienne, en Dauphiné, célébré le .

Saints orthodoxes 
 Domnin ( ou ), martyr par le feu avec Léonce, Domèce et Térence ; fêtés le 16 octobre.
 Domnin et Philémon († ?), morts par le glaive en Italie ; fêtés le 21 mars. 
 Domnin (début ), confesseur à Tifernum Tiberinum dans le Latium ; fêté le 9 octobre.

Notes et références 

Domnin
Domnin Saint
Personnalité liée à la vallée de l'Ubaye